Uivo
714 Ulula — asteroide
Surnia ulula — espécie de coruja

Desambiguação